Stabilini – cognome italiano
 Alberto Stabilini – politico italiano
 Federica Stabilini – ex nuotatrice italiana
 Luigi Stabilini – ingegnere italiano
 Manlio Stabilini – cestista italiano